Cal Frare (la Nou de Berguedà), masia
 Cal Frare (Sant Julià de Ramis), masia
 Cal Frare (Torrefeta i Florejacs), casa 
 Cal Frare (Vilobí d'Onyar), casa
 Cal Frare del Serrat, masia de Tagamanent